CVD kan syfta på:

 CVD – ett lagringsmedium som utvecklades av Kinas regering i slutet av 1990-talet, se China Video Disc
 CVD – ett samlingsbegrepp som rör sådana sjukdomar som drabbar cirkulationsorganen hjärtat, se Kardiovaskulär sjukdom
 CVD – en tillverkningsprocess Chemical Vapor Deposition, se Kemisk förångningsdeposition